Пічкар Микола Михайлович — депутат Верховної Ради УРСР 8-9-го скликань.
 Пічкар Олександр Петрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.